Tom Smith peut faire référence à :

 Tom Smith (1883-19?), joueur britannique de rugby à XV ayant joué pour les Lions britanniques ;
 Tom Smith (1893-1965), joueur de rugby à XV international australien ;
 Tom Smith (1920-2009), unmaquilleur britannique pour le cinéma ;
 Tom Smith (1953-), joueur de rugby à XV international écossais ;
 Tom Smith (1971-2022), joueur de rugby à XV international écossais ;
 Tom Smith (1985-), joueur gallois de rugby à XV ;
 Tom Rob Smith (1979-),  romancier britannique ;
 Tom Smith, le chanteur du groupe anglais Editors.